Mandelstam, jiddisch: מאנדעלשטאם, , ist ein Familienname jiddischer Herkunft. Das "s" im Namen wird sowohl im Jiddischen als auch im Russischen als "sch" geschrieben und gesprochen. Mandelstam ist der Name folgender Personen:

 Andrei Nikolajewitsch Mandelstam (1869–1949), russischer Jurist und Diplomat
 Leonid Isaakowitsch Mandelstam (1879–1944), russischer Physiker
 Martyn Nikolajewitsch Mandelstam (1872–1947), russischer Revolutionär und Historiker
 Max E. Mandelstamm (1839–1912), russisch-jüdischer Augenarzt und Zionist
 Nadeschda Jakowlewna Mandelstam (1899–1980), russische Autorin, Frau von Ossip Mandelstam
 Ossip Emiljewitsch Mandelstam (1891–1938), russischer Dichter
 Sergei Leonidowitsch Mandelstam (1910–1990), russischer Physiker
 Stanley Mandelstam (1928–2016), in Südafrika geborener US-amerikanischer theoretischer Physiker

Mandelshtam steht für:
 (3461) Mandelshtam, ein nach Ossip Emiljewitsch Mandelstam benannter Asteroid
 Mandel'shtam (Mondkrater), ein nach Leonid Isaakowitsch Mandelstam benannter Mondkrater

Siehe auch:
 Mandelstam-Variable